Das 15-km-Einzelrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 13. Februar 2006 um 12:00 Uhr im Centro Olimpico di Biathlon in Cesana Torinese ausgetragen. Die Goldmedaille gewann Swetlana Ischmuratowa aus Russland. Auf dem zweiten Rang landete ihre Landsfrau Olga Medwedzewa, da diese jedoch positiv auf das Dopingmittel Carphedon getestet wurde, wurde sie disqualifiziert und die Drittplatzierte Deutsche Martina Glagow erhielt die Silbermedaille zugesprochen. Die zunächst Viertplatzierte Albina Achatowa, ebenfalls eine Russin, bekam demnach die Bronzemedaille.

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Ergebnisse (PDF; 788 kB)

Massenstart (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf